Bernard Mallet peut désigner :
 Bernard Mallet (1900-1971), industriel et militant royaliste ;
 Bernard Mallet (1924-2010), journaliste et militant royaliste, fils du précédent ;
 Bernard Mallet, banquier français, victime d'un enlèvement crapuleux le 9 août 1977 et délivré le même jour par la BRI ; 
 Sir  (1879-1932), haut fonctionnaire britannique, président de la Royal Statistical Society, il présida la Conférence mondiale sur la population en 1927 à Genève.

Références